Оберхофен-ам-Иррзе () — община () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Фёклабрукк.  . Официальный код  —  41719.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Элизабет Хёльварт-Кайзер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей общины () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 7 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания 

Общины Верхней Австрии